Le Chant des sirènes, roman de Liliane Robin publié en 1959
 Le Chant des sirènes, film canadien de Patricia Rozema, sorti en 1987
 Le Chant des sirènes, roman policier de Val McDermid, publié en 1995
 Le Chant des sirènes, jeu de société de Xavier Lardy, sorti en 2007
 Le Chant des sirènes, deuxième album d'Orelsan, sorti en 2011
 Le Chant des sirènes, chanson d'Orelsan, sortie en 2011
 Le Chant des sirènes, téléfilm de Laurent Herbiet, diffusé en 2011
 Le Chant des sirènes, court-métrage allemand de Petra Clever, sorti en 2012
 Le Chant des sirènes, chanson des Fréro Delavega, sortie en 2014
 Le Chant des sirènes, roman de Kamal Guerroua publié en 2019.